Жезды — казахский топоним, от  — медь (место где имеется медь):

 Жезды — река в Карагандинской области.
 Жезды — село в Карагандинской области.